kino objazdowe – kino bez stałego adresu, prezentujące repertuar podczas krótkich pobytów w danej miejscowości
 Kino objazdowe – polski film w reżyserii Stanisława Jędryki z 1986
 Kino objazdowe – dwupłytowy album grupy Stare Dobre Małżeństwo z 2002